Wellschmidt ist der Familienname folgender Personen:

 Hagen Wellschmidt (* 1960), deutscher Fußballspieler
 Helmut Wellschmidt (1930–2015), deutscher Maler und Grafiker